Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es ASB Classic páros mérkőzéseit.

A címvédő Květa Peschke és Katarina Srebotnik párosa volt, ezúttal azonban az elődöntőben vereséget szenvedtek az Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká-kettőstől. A cseh páros a 86 percig tartó fináléban 6–7(2), 6–2, [10–7]-re felülmúlta a Julia Görges–Flavia Pennetta-duót is, így ők szerezték meg a szezon első páros győzelmét.

Hlaváčková és Hradecká a hatodik közös sikerüket aratták, 2008-ban Prágában és Bad Gasteinben, 2009-ben ismét Bad Gasteinben, majd 2010-ben Brisbane-ben győztek, végül 2011-ben a Roland Garrost nyerték meg. Görges és Pennetta először alkotott egy párost, s az elődöntőben a második kiemelt Szánija Mirza–Jelena Vesznyina-kettőst ejtették ki.

Kiemeltek
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (elődöntő)
  Szánija Mirza /  Jelena Vesznyina (elődöntő)
  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (győztesek)
  Julia Görges /  Flavia Pennetta (döntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P